Сент-Джон ( — Святий Іван, Йоан) — поширені прізвища та топонім в англомовних країнах.

Персоналії 
 Гарольд Сент-Джон (1892–1991) — американський ботанік, дослідник флори Гавайських островів.
 Гарольд Бернард Сент-Джон (1931–2004) — барбадоський політик, третій Прем'єр-міністр Барбадосу (1985–1986).
 Ел Сент-Джон (1893–1963) — американський комедійний актор німого кіно.
 Емілі Сент-Джон (1979) — канадська письменниця у жанрі наукової фантастики.
 Іан Сент-Джон (1938) — шотландський футболіст.
 Патриція Сент-Джон (1919–1993) — англійська письменниця.
 Таня Сент-Джон — американський телепродюсер та сценарист.

Топоніми 
 Сент-Джон — місто у провінції Нью-Брансвік (Канада).
 Сент-Джон-Баптист — округ (парафія) у штаті Луїзіана, США.
 Сент-Джон — округ Домініки.
 Сент-Джон — округ Гренади.
 Сент-Джон — острів у Карибському морі, частина Американських Віргінських островів.
 Сент-Джон — річка у провінції Нью-Брансвік, Канада і штаті Мен, США.

Сент-Джон — місто, штат Індіана
 Сент-Джон — місто, штат Канзас
 Сент-Джон — місто, штат Міссурі
 Сент-Джон — місто, штат Північна Дакота
 Сент-Джон — місто, штат Вашингтон
 Сент-Джон — гора у хребті Титон в Скелястих горах

Інше 
 Сент-Джон Сі-Догс — канадський молодіжний хокейний клуб.

Див. також 
 Сент-Джонс
 Сан-Хуан